Miasta w USA:
 Flambeau – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Flambeau – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Flambeau (ang. Flambeau Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Flambeau (ang. Flambeau Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk